Абрикосове — середній рід прикметника «абрикосовий» в однині у називному відмінку.

Села:
 Абрикосове — Автономна Республіка Крим, Первомайський район
 Абрикосове — Одеська область, Білгород-Дністровський район